ChuvashTet (abbreviazione di "Internet Ciuvascio"), (in ciuvascio: Чăваш Интернечĕ, Чăваштет , Чăваш Тетелĕ; traslitterato:  Čöváš Internéčĕ, Čövaštét, Čövaš Tetélĕ)  è il nome che gli utenti di internet di lingua ciuvascia  usano comunemente per il settore del web riguardante la Ciuvascia e la sua cultura e il suo popolo. Esso comprende pagine web e siti web in varie lingue.
Gli utenti di Internet Chuvash utilizzano  sia in caratteri latini che cirillici.

Bibliografia 
 Алексеев И. В. Выбор символов для букв чувашского алфавита при размещении информации на веб-сайтах // Аспекты филологических, педагогических, журналистских исследований: Межвузовский сборник научных трудов. — Cheboksary: Новое время, 2009. — С. 244—250.
 
 Андреев В. Ю. О поисковых системах Интернета // Чувашский язык и современные проблемы алтаистики: Сборник материалов Международной научной конференции «Чувашский язык и современные проблемы алтаистики». В 2-х ч. — Ч. I. — Cheboksary: Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук, 2009. — С. 77-80.
 Дегтярёв Г. А. Компьютерти чăваш чĕлхи: терминологие йĕркелес ыйтусем // Вестник Чебоксарского филиала Московского государственного гуманитарного университета имени М. А. Шолохова. № 6. — Moscow — Cheboksary, 2009. — С. 258—267.
 Дегтярёва И. В. Чĕлхĕ урокĕсенче Интернет пурлăхĕпе усă курасси // Ашмаринские чтения — 6: Материалы Всероссийской научной конференции. — Cheboksary: Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук, 2008. — С. 375—380.

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
 
 Sito del Popolo e della Cultura Ciuvascia;
 Sito ufficiale della Repubblica Ciuvascia.

Internet
Ciuvascia